Dahlener Heide kann folgendes bezeichnen:

 Dahlener Heide, ein Waldgebiet im Norden des deutschen Bundeslands Freistaat Sachsen.
 Dahlener Heide (Mönchengladbach), eine Ortslage in Mönchengladbach-Rheindahlen im Westen des deutschen Bundeslands Nordrhein-Westfalen.